MEP () – skrót dopisywany w Wielkiej Brytanii przy nazwiskach polityków będących posłami do Parlamentu Europejskiego
 skrót zakonny Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu
 MEP-AMV () – projekt twórców anime music videos.
 Mistrzostwa Europy par na żużlu – cykl turniejów żużlowych.
 MEP () – skrót używany w budownictwie, oznaczający łącznie branże: wentylacyjną, elektryczną i wodno-kanalizacyjną